Gledhill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William E. Gledhill
 David Gledhill